Quinn (South Dakota), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Quinn (voetbalspeler), Canadees voetbalspeler
 Aidan Quinn (1959), Amerikaans acteur
 Aileen Quinn (1971), Amerikaans actrice
 Alistair Quinn (1993), Australisch voetballer
 Anthony Quinn (1915-2001), Mexicaans-Amerikaans acteur
 Bill Quinn (1912-1994), Amerikaans acteur
 Eimear Quinn (1973), Iers zangeres
 Fran Quinn (1965), Amerikaans golfer
 Francesco Quinn Italiaans-Amerikaans acteur
 Freddy Quinn (1931), Oostenrijks zanger
 Glenn Quinn (1970-2002), Iers acteur
 James Quinn (voetballer) (1974), Noord-Iers voetballer
 James Joseph Quinn (1936), Amerikaans componist
 Máire Geoghegan-Quinn (1950), Iers politicus
 Marc Quinn (1964), Brits beeldhouwer
 Martin Quinn, Iers accordeonist
 Molly C. Quinn (1993), Amerikaans actrice
 Niall Quinn (1966), Iers voetballer
 Pat Quinn (1948), Amerikaans politicus
 Seán Quinn (1947), Iers ondernemer
 Sean Quinn (2000), Amerikaans wielrenner

 Overig
 Dr. Quinn, Medicine Woman, Amerikaanse serie
 Harley Quinn, personage uit Batman
 Joey Quinn, personage uit de serie Dexter
 Jonas Quinn, een personage uit de sciencefictiontelevisieserie Stargate SG-1
 Quinn Armitage, personage uit Santa Barbara
 The Mighty Quinn, Amerikaanse film uit 1989